A Friend in Need – cortometraggio del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Friend in Need – cortometraggio del 1914 diretto da William Duncan
 A Friend in Need – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Wilson
 A Friend in Need – cortometraggio del 1915 diretto da James Douglass